Хэмпсон, Томас (1907—1965) — английский легкоатлет, олимпийский чемпион 1932 года
 Хэмпсон, Томас (род. 1955) — американский оперный певец (баритон)